

Cinema 
 Prime Time – film del 2008 diretto da Luis Calvo Ramos
 I dodici sospetti (Prime Time) – film del 2012 diretto da Agneta Fagerström-Olsson

Altro 
 Prime time – fascia oraria televisiva
 I dodici sospetti (Prime Time) – romanzo di Liza Marklund del 2002
Prime Time – album dei FireHouse
Prime Time Players – tag team di wrestling
Prime Time – studio di animazione giapponese di opere yaoi